Чемпионат Эстонии по международным шашкам среди мужчин 2015 прошёл с 21 по 24 февраля по швейцарской системе в 7 раундов.  В нём приняли участие 13 спортсменов, среди них, 1 гроссмейстер и два мастера ФМЖД.

Результаты

GMI —международный гроссмейстер

MF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB 

2015 год в шашках
Спорт в Эстонии в 2015 году
Февраль 2015 года